Giraud se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joseph Etienne Giraud
 Joseph-Étienne Giraud